Дерганово — название населённых пунктов:

Россия 
 Дерганово — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Дерганово — деревня в Опочецком районе Псковской области.